Giger ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Giger (1946–2021), Schweizer Skilangläufer
 Anton Giger (1885–1945), österreichischer Politiker
 Conrad Giger (1559–1635), Schweizer Tischler
 Daniel Giger (* 1949), Schweizer Fechter
 Fabian Giger (* 1987), Schweizer Mountainbiker
 Franz Giger (1856–1937), österreichischer Politiker
 Hans Giger (* 1929), Schweizer Rechtswissenschafter, Philosoph und Psychologe
 HR Giger (1940–2014), Schweizer bildender Künstler
 Jannik Giger (* 1985), Schweizer Komponist und Bildender Künstler
 Louis Giger sen. (1928–2018), Schweizer Coiffeur-Unternehmer (Gidor)
 Mathis Giger der Ältere († 1582), Schweizer Tischler deutscher Herkunft
 Mathis Giger (1568–1640/41), Schweizer Kunstschreiner
 Michaela Giger (* 1976), Schweizer Du- und Triathletin
 Paul Giger (* 1952), Schweizer Geiger und Komponist
 Peter Giger (* 1939), Schweizer Percussionist und Bandleader
 Raoul Giger (* 1997), Schweizer Fußballspieler
 Remo Giger (* 1988), Schweizer Grasskiläufer
 Samuel Giger (* 1998), Schweizer Schwinger
 Sophie Giger (* 1995), Schweizer Synchronschwimmerin
 Theres Giger (* 1944), Schweizer Politikerin (FDP)
 Tina Giger (* 1986), Schweizer Grasskiläuferin
 Titus Giger (1932–2021), Schweizer Politiker (FDP)
 Toni Giger (* 1963), österreichischer Alpinskitrainer
 Vreni Giger (* 1973), Schweizer Köchin
 Walter Giger (* 1943), Schweizer Umweltchemiker
 Werner Giger (1949–1974), Schweizer Motorradrennfahrer
 Yasmin Giger (* 1999), Schweizer Leichtathletin

Siehe auch:
 Geiger (Familienname)
 Gyger